Seversky o Severskij o Severs'kyj

Aviazione 
 Aleksandr Nilolaevič Prokof'ev-Severskij – aviatore, progettista e industriale aeronautico russo naturalizzato statunitense
 Seversky Aircraft Company – azienda aeronautica statunitense
 Seversky P-35 – aereo da caccia monoposto
 Seversky XP-41 – prototipo di aereo da caccia

Geografia 
Novhorod-Sivers'kyj – città dell'Oblast' di Černihiv, in Ucraina
Severskij rajon – rajon del Territorio di Krasnodar, nella Russia europea